L'Ankheg est une créature imaginaire tirée des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Description
L'ankheg est un arthropode géant à 6 pattes, couvert d'un exosquelette brun. Un adulte fait  de long et pèse près de . Ses mandibules sont assez puissantes pour couper un petit arbre.
Il ne creuse pas de tunnel, préférant simplement s'enfouir dans le sol. 
En cas de dernier recours, il peut cracher de l'acide, qui lui sert normalement à digérer ses proies.

Habitat
On trouve les ankhegs près des forêts et des terres cultivées, ce qui fait d'eux des dangers pour les fermiers.

Écologie 
L'ankheg aime la viande fraîche. Il s'enterre pour chasser, comme le fourmilion. Quand la proie passe à portée, il jaillit du sol et tente de la saisir avec ses mandibules. 
Il n'a pas de prédateurs naturels, mais les humains les chassent parfois pour se protéger, ou pour récupérer leurs sucs digestifs.

Remarques
Dans la série de jeux vidéo Baldur's Gate, sa carapace est utile pour confectionner des armures.

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés